Наде́жда Ре́пина:
 Репина, Надежда Алексеевна (род. 1947) — советская актриса.
 Репина, Надежда Васильевна (1809—1867) — русская актриса, певица (сопрано).